Meždunarodnaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Meždunarodnaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo